Ранчо ел Лаурел има више значења:

 Ранчо ел Лаурел (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Лаурел (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Лаурел, Ел Лаурел (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику